Webcache steht für:

 den Browser-Cache, einen Zwischenspeicher für Websites
 Webcache (Filesharing)